Union populaire peut désigner plusieurs partis politiques ou groupes parlementaires :

Allemagne 
 Union populaire allemande (en allemand, Deutsche Volksunion, DVU), un ancien parti politique allemand nationaliste fondé à Munich en 1971 ;

Bulgarie 
 Union populaire agrarienne (en bulgare, Земеделски Народен Съюз), un parti politique bulgare conservateur fondé en 1899, un temps partie de la coalition Union populaire ;

Espagne 
 Union populaire (en euskara, Herri Batasuna), une organisation politique basque en Espagne fondée en 1978, active dans la communauté autonome basque et en Navarre ;

Estonie 
 Union populaire (en estonien Eestimaa Rahvaliit, ERL) un parti politique estonien fondé en 1994 ;

France 
 Union populaire française, un groupe parlementaire français constitué en 1939 par des dissidents du Parti communiste français opposés au pacte germano-soviétique ;
 Union populaire républicaine (UPR), un ancien parti politique français de sensibilité démocrate-chrétienne fondé en 1919 et dissous en 1946 ;
 Union populaire républicaine (UPR), un parti politique français fondé en 2007 ;
 Union pour un mouvement populaire (UMP), un parti politique français de droite, nommé à sa création Union pour la majorité présidentielle en vue de soutenir la candidature du président Jacques Chirac à sa propre succession en 2002 ;
 Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG), un parti politique guadeloupéen, fondé en 1978 ;
 Union populaire, le nom choisi pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle française de 2022, puis la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, coalition de partis politiques de gauche formée en amont des élections législatives françaises de 2022 issue de la précédente ;

Italie 
 Union populaire (), un parti centriste italien fondé en 2010 ;
 Union populaire est une alliance politique italienne de gauche fondée en vue des élections générales de 2022.

Lituanie 
 Union populaire agraire lituanienne (en lituanien, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, LVLS), un parti politique lituanien conservateur fondé en 1922, interdit en 1963 et recréé en 2005 ;

Portugal 
 Union démocratique populaire (UDP), un ancien parti politique portugais de tendance marxiste-léniniste, fondé en 1974 et disparu en 2005 ;

Québec 
 Union populaire, un parti politique souverainiste québécois de la fin des années 1970 et du début des années 1980 ;

Russie 
 Union populaire et démocrate russe (en russe, Российский народно-демократический союз) (RNDS), un parti politique russe, de tendance libérale, fondé en 2007 ;

Uruguay 
 Union populaire (en espagnol, Unión Popular), une coalition politique de la gauche uruguayenne formée pour les élections de 1962.